Le Pays Sisteronais-Buëch est une association loi de 1901 créée en 2000 en vertu de la loi Voynet afin de conforter la coopération intercommunale entre les intercommunalités. Les neuf communautés de communes, membres de l'association, représentent 76 communes (34 communes des Alpes-de-Haute-Provence, 38 communes des Hautes-Alpes et 4 communes de la Drôme.

</div>
</div>

Compétences

Historique 
 Communauté de communes du Haut Buëch (jusqu'au )
 Communauté de communes de la Vallée du Jabron (jusqu'au )

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)
 Liste des Pays des Alpes-Haute-Provence (loi Voynet)
 Liste des Pays des Hautes-Alpes (loi Voynet)

Pays de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sisteronnais-Buëch
Sisteronais-Buëch